

Persone 
 Robert Shirley (c. 1581–1628) – avventuriero e diplomatico inglese
 Robert Shirley, IV baronetto (1629–1656), cospiratore realista inglese
 Robert Shirley, I conte Ferrers (1650–1717), nobile e militare inglese
 Robert Shirley (1673–1699), intellettuale e politico inglese
 Robert Shirley, visconte Tamworth (1692–1714), nobile e parlamentare inglese
 Robert Shirley (1700–1738), politico inglese
 Robert Shirley, VI conte Ferrers (1723–1787), nobile inglese
 Robert Shirley, VII conte Ferrers (1756–1827), nobile e antiquario inglese
 Robert Shirley, XII conte Ferrers (1894–1954), nobile e politico inglese
 Robert Shirley, XIII conte Ferrers (1929–2012), nobile e politico inglese
 Robert Shirley, XIV conte Ferrers (n. 1952), nobile inglese
 Robert Shirley (calciatore) (n. 1980), calciatore australiano
 Robert Shirley (ingegnere) (1904–1981), ingegnere del suono statunitense